Улица Вагнера — название улицы в различных городах мира. Названа, как правило, в честь композитора Рихарда Вагнера.

Улица Рихарда Вагнера — улица в Кёнигсберге

Улица Рихарда Вагнера — улица в Риге

Улица Вагнера — улица в Харькове

Richard-Wagner-Str. — улица в Байройте

Richard-Wagner-Straße — улица в Мёнхенгладбахе

 — улица в Мюнхене.

Примечания